Neocheiridium är ett släkte av spindeldjur. Neocheiridium ingår i familjen dvärgklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgklokrypare
Neocheiridium